Gschnitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gschnitzer (1929–2008), österreichischer Althistoriker
 Hans Gschnitzer (1938–2013), österreichischer Volkskundler und Museumsleiter
 Julia Gschnitzer (* 1931), österreichische Schauspielerin
 Mathias Gschnitzer (1808–1884), österreichischer Reichsratsabgeordneter und Bürgermeister Salzburgs
 Peter Gschnitzer (* 1953), italienischer Rennrodler